WPK steht für:
 Wahlpflichtkurs, siehe Wahlpflichtunterricht
 Weibel-Palade-Körperchen, ein Zellorganell
 Wertpapierkennnummer (zumeist als WKN abgekürzt)
 Wirtschaftsprüferkammer, die berufsständische Vertretung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer in Deutschland
 Wissenschafts-Pressekonferenz, ein deutscher Berufsverband von Wissenschaftsjournalisten
 Werkseigene Produktionskontrolle, siehe Produktionskontrolle #Werkseigene Produktionskontrolle
 Weltpostkarte, siehe Bildformat (Papierbild)
 Workers Party of Kampuchea, vormaliger Name der Kommunistischen Partei Kampucheas
 Wrotham Park Airport (IATA-Code), Flugplatz von Wrotham Park (Queensland), Shire of Mareeba, Queensland, Australien
 Workers Party of Korea, englischer Name der Partei der Arbeit Koreas

Abkürzung